VM i svømning og vandsport arrangeres hvert andet år af FINA, første gang var i 1973. Der konkureres indenfor svømning på langbane (50 meter), åbent vand-svømning, synkronsvømning og vandpolo.

Konkurrencer

Medaljer alle tider siden 1973 
Opdateret efter VM i svømning 2015:

Rekord(*). : 1978, (44 medaljer)

Se også 
 Liste over medaljevindere ved VM i svømning (mænd)
 Liste over medaljevindere ved VM i svømning (kvinder)

Referencer